Rhaskuporis ist der Name dreier Könige der sapäischen Dynastie in Thrakien:

 Rhaskuporis I.
 Rhaskuporis II.
 Rhaskuporis III.